|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2007 vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2007 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters had haar tennisloopbaan enkele maanden eerder beëindigd.

Het eerste reekshoofd, Russin Anna Tsjakvetadze, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Sania Mirza uit India in twee sets. Tsjakvetadze wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de vierde van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Anna-Lena Grönefeld en Shahar Peer had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Peer wist, met Sania Mirza aan haar zijde, haar titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Viktoryja Azarenka en Anna Tsjakvetadze.

Het als derde geplaatste duo Sania Mirza / Shahar Peer won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Viktoryja Azarenka en Anna Tsjakvetadze in twee sets, met een  tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mirza had daarnaast al vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peer twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2007
Stanford